12 izraelskih plemena je, prema biblijskom izvještaju, nastalo od praoca židovskog naroda Jakova kasnije prozvanog Izrael. Nazivi plemena nastali su od imena njegovih sinova, a potom i unuka. Budući da pleme Levi nije imalo vlastitoga teritorija, nego su se njegovi članovi kao svećenici nalazili na području ostalih plemena, određeno je da dvojica sinova Josipovih, Efraim i Manaše, budu začetnici dva plemena. Osim toga, nazivi plemena, kao i popisi Jakovljevih sinova, u različitm dijelovima Biblije donijeti su u različitim oblicima, no obično se uzimaju ovi nazivi dvanaest izraelskih plemena:

 Ašer,
Dan, 
 Efrajim, 
Gad, 
Jisakar, 
Manaše, 
Naftali, 
Ruben, 
Zebulun,
Benjamin, 
Šimun, 
Juda.

Kada je jedinstveno kraljevstvo Izraelaca podijeljeno na sjeverno i južno, sjeverno Kraljevstvo Izrael činilo je prvih devet plemena s gornjeg popisa, kao i dio teritorija Benjamina. Južno Kraljevstvo Juda činilo je pleme Jude i već vjerojatno asimilirano pleme Šimuna, ako i dio područja Benjamina.

Izraelska plemena